Merren ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Merren (* 1966), Radsportler von den Cayman Islands 
 Perry Merren (* 1969), Radsportler von den Cayman Islands 
 Tyler Merren (* 1984), US-amerikanischer Goalballspieler